Les veines dorsales superficielles du clitoris, doubles la plupart du temps, se trouvent sur la face dorsale du clitoris. Elles se jettent dans la veine grande saphène, et communiquent avec la veine du ligament rond de l'utérus au niveau de l'orifice du canal inguinal.

Notes et références 

Veine du membre inférieur